Robu este un patronim român, care se poate referi la:

Nume de familie 
 Mihai Robu, cleric romano-catolic român
 Nichifor Robu, politician român , deputat în mai multe legislaturi interbelice
 Cornel Robu, scriitor român, editor, eseist, critic al literaturii science-fiction, traducător
 Ioan Robu, arhiepiscop și mitropolit romano-catolic de București
 Nicolae Robu, politician român, primarul Timișoarei
 Gabriela Trușcă(-Robu), gimnastă și antrenoare
 George Robu, actor român
 Valentin Robu, canotor român
 Doina Robu, canotoare română
 Gheorghe Ioan Robu, jurist român

Denumiri geografice 
 Râul Robu, județul Botoșani, un curs de apă, afluent al râului Miletin

Vezi și 
 Robești (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Toponime românești